André Racicot, né André Jr Racicot à Rouyn-Noranda, au Québec, le , est un gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

Il est choisi par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée dans la LNH 1989 et intègre la Ligue nationale de hockey lors de la saison 1989–1990, dans l'équipe, en tant que remplaçant de Patrick Roy. 
Il remporte la Coupe Stanley en 1993, avec les Canadiens. Après avoir participé à 68 matchs avec les Canadiens en 5 saisons, il quitte le club en 1994 et rejoint des ligues mineures comme la Ligue américaine de hockey, la ligue internationale de hockey et diverses ligues seniors. Il prend sa retraite en 2005. 

En 2014, il participe à l'émission « Ma vie après le sport » à Télé-Québec. Il travaille aujourd'hui dans une mine d’or au Nunavut comme superviseur d’entrepôt .

Statistiques 

| 1985-1986 || Aces de Rouyn ||  || 16 || || || || 924 || 62 || 4,03 || || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Chevaliers de Longueuil || LHJMQ || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 19 || 6,33 || 82,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 8 || 5 || 2 || 1 || 489 || 28 || 3,44 || 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 14 || 10 || 2 || 0 || 667 || 43 || 3,87 || 88,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Bisons de Granby || LHJMQ || 8 || 1 || 5 || 0 || 391 || 34 || 5,22 || 87,1 || 1 || 2 || 5 || 1 || 4 || 298 || 23 || 4,63 || 88,7 || 0 || 2
|-
| 1988-1989 || Bisons de Granby || LHJMQ || 54 || 23 || 22 || 3 ||  || 198 || 4,04 || 88,6 || 0 || 47 || 4 || 0 || 4 || 219 || 18 || 4,94 || 87,8 || 0 || 2
|-
| 1989-1990 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 13 || 3 || 14,21 || 50,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Canadiens de Sherbrooke || LAH || 33 || 19 || 11 || 2 ||  || 97 || 2,99 || 91,0 || 1 || 2 || 5 || 0 || 4 || 227 || 18 || 4,76 || || 0 || 
|-
| 1990-1991 || Canadiens de Montréal || LNH || 21 || 7 || 9 || 2 || 976 || 52 || 3,20 || 89,1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 1 || 13 || 2 || 9,86 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 1990-1991 || Canadiens de Fredericton || LAH || 22 || 13 || 8 || 1 ||  || 60 || 2,88 || 90,9 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Canadiens de Montréal || LNH || 9 || 0 || 3 || 3 || 437 || 23 || 3,16 || 89,5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 1991-1992 || Canadiens de Fredericton || LAH || 28 || 14 || 8 || 5 ||  || 86 || 3,10 || 90,0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Canadiens de Montréal || LNH || 26 || 17 || 5 || 1 ||  || 81 || 3,39 || 88,1 || 1 || 6 || 1 || 0 || 0 || 19 || 2 || 6,58 || 77,8 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Canadiens de Montréal || LNH || 11 || 2 || 6 || 2 || 500 || 37 || 4,44 || 85,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Canadiens de Fredericton || LAH || 6 || 1 || 4 || 0 || 292 || 16 || 3,28 || 86,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Pirates de Portland || LAH || 19 || 10 || 7 || 0 ||  || 53 || 2,94 || 90,0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Roadrunners de Phoenix || LIH || 3 || 1 || 0 || 0 || 132 || 8 || 3,62 || 88,4 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || River Rats d'Albany || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 4 || 2,00 || 93,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Chill de Columbus || ECHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2,00 || 94,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Ice d'Indianapolis || LIH || 11 || 3 || 6 || 0 || 547 || 43 || 4,71 || 86,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Rivermen de Peoria || LIH || 4 || 2 || 1 || 1 || 240 || 14 || 3,50 || 89,6 || 0 || 2 || 11 || 6 || 5 || 240 || 14 || 3,12 || 89,9 || 1 || 6
|-
| 1996-1997 || Ice d'Indianapolis || LIH || 2 || 1 || 0 || 1 || 120 || 3 || 1,50 || 94,0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Blades de Kansas City || LIH || 6 || 1 || 4 || 0 || 273 || 21 || 4,60 || 86,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Thunder de Las Vegas || LIH || 13 || 6 || 5 || 1 || 759 || 40 || 3,16 || 88,4 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Moccasins de Monroe || WPHL || 31 || 16 || 12 || 2 ||  || 80 || 2,68 || 91,2 || 1 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Basingstoke Bison || ISL || 3 || || || || 186 || 11 || 3,55 || 90,6 || 0 || 0 || 5 || 0 || 5 || 303 || 21 || 4,16 || 90,8 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Moccasins de Monroe || WPHL || 48 || 25 || 18 || 5 ||  || 148 || 3,16 || 91,1 || 1 || 22 || 6 || 2 || 4 || 380 || 21 || 3,32 || 91,0 || 1 || 0
|-
| 1999-2000 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga || 20 || || || ||  || 49 || 2,59 || || 1 || 0 || 4 || || || 240 || 16 || 4,00 || || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Blitz de Granby || LHSPQ || 15 || 5 || 7 || 1 || 786 || 57 || 4,35 || 89,3 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Condors de Bakersfield || WCHL || 18 || 5 || 11 || 1 || 984 || 59 || 3,60 || 88,7 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 || 123 || 9 || 4,37 || 87,7 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Generals de Greensboro || ECHL || 2 || 0 || 1 || 1 || 90 || 9 || 6,01 || 78,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Garaga de Saint-Georges || LHSPQ || 15 || 12 || 2 || 0 || 831 || 44 || 3,18 || 90,1 || 1 || 0 || 8 || 4 || 4 || 479 || 20 || 2,51 || 92,3 || 2 || 0
|-
| 2003-2004 || Promutuel de Rivière-du-Loup || LHSMQ || 18 || 9 || 7 || 0 || 880 || 64 || 4,36 || 85,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || CIMT de Rivière-du-Loup ||  || 4 || 3 || 0 || 0 || 220 || 12 || 3,27 || 90,4 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 68 || 26 || 23 || 8 ||  || 196 || 3,50 || 88,0 || 2 || 6 || 4 || 0 || 1 || 31 || 4 || 7,74 || 83,8 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en juin 1969
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Chevaliers de Longueuil
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Chill de Columbus
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Moccasins de Monroe
Joueur des Condors de Bakersfield (WCHL)
Joueur des Generals de Greensboro (ECHL)
Joueur du CIMT de Rivière-du-Loup
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Champion de la Coupe Stanley
Naissance à Rouyn-Noranda
Joueur québécois de hockey sur glace